Balata – obóz palestyńskich uchodźców na Zachodnim Brzegu Jordanu
 balata – rodzaj żywicy
 Jardin de Balata – ogród botaniczny na Martynice